Valotte:

 Valotte — дебютный студийный альбом британского музыканта Джулиана Леннона.
 Valotte — песня британского певца и музыканта Джулиана Леннона.